Zubair steht für:

 Zubair (Stadt), eine Stadt im Irak
 Zubair-Archipel, eine jemenitische Inselgruppe im Roten Meer

Zubair ist der Name folgender Personen:

 Abdallah ibn az-Zubair (ca. 619–692), Gegenkalif
 Az-Zubair ibn al-ʿAuwām († 656), Zeitgenosse Mohammeds
 Khaled Mohammed Al-Zubair (* 1970), omanischer Manager und Sportfunktionär
 Musab ibn az-Zubair († 691), Bruder von Abdallah
 'Urwa ibn az-Zubair (ca. 634–713), Bruder von Abdallah